IKM steht für

 Institut für Kalk- und Mörtelforschung, siehe Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie
 Institut für Konsum- und Markenforschung Berlin
 Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland
 Inoffizieller kriminalpolizeilicher Mitarbeiter, siehe Deutsche Volkspolizei
 Interkulturelle Moderation
 Information, Kommunikation und Medien
 Internationaler Kunstmarkt, heute Art Cologne
 Internet-Kontaktmarkt, siehe IKM-Schreiber
 Starbow, eine Fluggesellschaft aus Ghana (ICAO-Code)

Abkürzung